Škarvada ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Škarvada (1924–2010), tschechischer Geistlicher, Weihbischof in Prag
 Zdeněk Škarvada (1917–2013), tschechischer Jagdflieger